Karlebo (plaats), plaats in Denemarken
 Karlebo (parochie), parochie in Denemarken